История телевещания в России ведёт свою хронологию еще с оптико-механических систем и наполнения эфира передачами из Москвы в 1931 году.

Телевещание в советский период

Вещание на средних волнах (1931—1941) 
10 сентября 1931 года был создан Всесоюзный комитет по радиовещанию (ВКР) при Наркомате почт и телеграфов — первая в России телерадиокомпания. 1 октября 1931 года — ВКР на средних волнах запустил первый телеканал в СССР — Телевидение имени Горького. Передачи оптико-механического телевидения принимались во многих городах, в том числе в Ленинграде, Нижнем Новгороде, Томске. В этот день газета «Известия» писала:

В 1933 году ВКР был выведен из подчинения Народного комиссариата связи и подчинён напрямую Совету народных комиссаров и переименован во Всесоюзный комитет по радиофикации и радиовещанию при Совете Народных Комиссаров СССР (Радиокомитет СССР), были также созданы радиокомитеты во всех, кроме РСФСР, союзных республиках, автономных республиках, краях и областях, кроме Московской (функции радиокомитета в Москве и Московской области выполняла Главная редакция программ для Москвы и Московской области). Вещание телевидения оптико-механической системы в СССР после введения первых систем электронного телевидения в 1938 г. продолжалось ещё некоторое время и было прекращено лишь 1 апреля 1941 года.

Телевизионное вещание на ультракоротких волнах в Москве и Ленинграде (1938—1957 гг.) 
В 1938—1939 годах Радиокомитет СССР в Ленинграде и Москве на ультракоротких волнах запустил вещание электронного телевидения — программы опытного ленинградского и московского телецентров. С началом Великой Отечественной войны телевидение прекратило свою работу. Возобновление вещания состоялось 7 мая 1945 года — тем самым Советский Союз стал первой в Европе страной, которая возобновила телевещание в послевоенное время. 22 марта 1951 года создана Центральная студия телевидения (ЦСТ), позже разделённая на отраслевые производящие отделы — «главные редакции» — образовательных, художественных, московских программ и др. В 1953 году — Радиокомитет СССР был реорганизован в Главное управление радиоинформации Министерства Культуры СССР (Главное радиоуправление СССР). 14 февраля 1956 года телевидение в Москве стало двухпрограммным, Главное радиоуправление СССР запустило Вторую (московскую) программу ЦСТ, собственно канал ЦСТ стал называться Первая программа ЦСТ. В 1956 году по первой программе начала выходить в эфир информационная программа «Последние известия».

С начала 1950-х годов в разных городах создавались местные телецентры, транслировавшие собственные программы. Например, в 1953 году телецентр создан в Горьком, в 1955 году — в Казани, Перми, Свердловске, Томске, Владивостоке и так далее.

Монополия Гостелерадио СССР (1957—1991): Первая и Вторая программа ЦТ 
1957 год — телевидение и радиовещание было выведено из подчинения Министерства культуры и подчинено непосредственно Совету Министров СССР — был создан Государственный комитет СССР по телевидению и радиовещанию (Гостелерадио СССР). Во второй половине 1950-х — первой половине 1960-х годов благодаря строительству региональных телецентров вещание Первой программы ЦТ было распространено на все регионы европейской части СССР, а со 2 ноября 1967 года вещание Первой программы было распространено на всю территорию СССР с помощью телевизионной спутниковой сети «Орбита». Вместе с этим количество каналов, вещающих в Москве, увеличилось: в 1965 году Гостелерадио СССР запустило канал Третья (учебная) программа ЦТ, 4 ноября 1967 года — Четвёртая программа ЦТ.

К концу 1960-х годов в большинстве регионов СССР был доступен один телеканал — Первая программа ЦТ, вещавший совместно с региональными окнами, в рамках которых вещали региональные телерадиокомитеты. Вместе с тем в европейской части СССР постепенно распространялась Четвёртая программа ЦТ. Вещание сначала было чёрно-белым, а с 1 октября 1967 года начались регулярные передачи в цвете по системе SECAM.

В 1980 году Комитет по телевидению и радиовещанию Исполнительного комитета Ленинградского областного совета народных депутатов и Исполнительного комитета Ленинградского городского совета народных депутатов (Лентелерадио) на третьем канале в Ленинграде запустил Ленинградскую программу, которая с января 1985 года (по другим данным, с 1982 года) ретранслировалась также в Москве. 1 января 1982 года телевидение во всех регионах стало двухпрограммным — Четвёртая программа ЦТ была переведена на 2 канал и стала называться Вторая программа ЦТ, Московская программа ЦТ была переведена со 2-го на 3-й канал, Образовательная программа ЦТ переведена с 3-го на 4-й канал.

В 1980-е годы в большинстве регионов СССР было доступно два телеканала — Первая и Вторая программа ЦТ (вещавшая совместно с региональными окнами). В годы Перестройки регионы европейской части РСФСР также охватила вещанием Ленинградская программа. Вещание телевидения в этот период осуществлялось отчасти через чёрно-белые телевизоры, но всё более активно входили в оборот цветные (в конце 1980-х годов у населения работало уже более 50 миллионов цветных телевизоров).

С 1985 в России начинает развиваться кабельное телевидение.

Телевещание в Российской Федерации

Начало триполии (1991—1996) 
 14 июля 1990 года была создана Всероссийская государственная телерадиокомпания (ВГТРК), которая 13 мая 1991 года в вечерние часы на втором канале запустила канал Российское телевидение (РТВ), позже ставший вещать под логотипом РТР («Российское телевидение и радио»), (в 2002—2009 годах — «Россия», с 2010 года — «Россия-1»). 27 декабря РТР стал вещать на втором канале весь день, а бывшая Вторая программа ЦТ была переведена на четвёртый канал, вещание её было ограничено тем самым территорией Москвы, а сама она 13 апреля 1992 года была объединена с Образовательной программой и переименована в 4-й канал Останкино.
 8 февраля 1991 года Гостелерадио СССР было переименовано во Всесоюзную государственную телерадиокомпанию, а 27 декабря 1991 года в Российскую государственную телерадиокомпанию «Останкино» (РГТРК «Останкино»), Первая программа ЦТ была переименована в 1-й канал Останкино к началу 1992 года. Студия московских программ (так с 1991 года называлась Главная редакция программ для Москвы и Московской области) была выведена из РГТРК «Останкино» и реорганизована в Российскую московскую государственную телерадиокомпанию «Москва» (РМТРК «Москва»), в 1994 году она была разделена на Московскую телекомпанию (МТК) и Радиокомпанию «Москва».
 1 марта 1991 года Лентелерадио было реорганизовано в Ленинградскую телерадиокомпанию, 12 декабря 1991 года — в Санкт-петербургскую государственную телерадиокомпанию, Ленинградская программа в Санкт-петербургское телевидение (СTV), 15 января 1992 года — в Российскую государственную телерадиокомпанию «Петербург», 17 октября — в Федеральную телерадиослужбу «Россия» (ФТРС «Россия») к началу 1993 года вещание CTV было распространено на большинство регионов, 9 апреля 1993 года ФТРС «Россия» была реорганизована в Государственную телерадиокомпанию «Петербург — Пятый канал» (ГТРК «Петербург — Пятый канал»), год спустя СTV был переименован в Петербург — Пятый канал.
 13 апреля 1992 года телевидение ВГТРК в Москве стало двухпрограммным, был запущен канал Российские университеты, которому перешёл утренний, дневной и большую часть вечернего эфира по будням на 4-м канале Останкино, 17 января 1994 года 4-й канал Останкино был закрыт, а вечерний эфир 4-го канала Останкино был передан государственной телекомпании НТВ, 10 ноября 1996 года были закрыты и «Российские университеты», однако уже 1 ноября 1997 года ВГТРК уже на пятом канале в Москве запустила канал «Культура».
 В Москве в этот период начали вещать первые коммерческие телеканалы: 1 ноября 1989 года в утреннем и дневном эфире третьего канала начал вещать канал 2x2, 1 января 1993 года на шестом канале — каналы «Северная корона» (в 1994 году ликвидирован) и ТВ-6, в 1994 году на дециметровых волнах начал вещать ряд частных телеканалов Москва-49 и AMTV (1 декабря 1996 года объединён с рядом других региональных телеканалов в СТС), «24 канал» (7 июня 1999 года заменён каналом «Дарьял ТВ», который 17 октября 2011 был заменён каналом «Перец» (частью холдинга «CTC-Media» или «CTCM».), «31 канал» (6 марта 2005 года заменён каналом «Домашний»), 1 марта 1995 года — Телеэкспо (2 октября 2001 года заменён русской версией канала Euronews.).

В этот период в большинстве регионов России было доступно три телеканала — 1-й канал Останкино, РТР (совместно с региональными окнами в которых вещали региональные государственные телерадиокомпании) и Петербург — Пятый канал (совместно с региональными окнами в которых вещали региональные частные телерадиокомпании).

Конец триполии (1996—2000) 
24 января 1995 года общероссийское учредительное собрание акционеров, 25 января 1995 года было учреждено ЗАО «Общественное российское телевидение» (ОРТ), 1 апреля 1995 года запустившее одноимённый телеканал (с 2002 года — Первый канал), 12 октября 1995 года был запущен процесс ликвидации РГТРК «Останкино», ликвидационная комиссия РГТРК «Останкино» продолжала деятельность на протяжении 1996—1997 годов, весной-летом 1996 года отдельные от ликвидационной комиссии РГТРК «Останкино» телевизионные производственные структуры («Союзтелефильм», «Совтелеэкспорт» и другие). 11 ноября 1996 года — телевидение во всех регионах России стало четырёхпрограммным — вещание телекомпании НТВ было распространено на все регионы. 1 января 1997 года на 49 ТВК начал вещание канал REN TV вместо канала М-49, ему же в большинстве регионов перешёл третий телеканал. Телевещание ГТРК «Петербург — Пятый канал» было ограничено Санкт-Петербургом и Ленинградской областью, а сама ГТРК «Петербург — Пятый канал» была преобразовано в АО Телерадиокомпания «Петербург — Пятый канал». 8 июня 1997 года — телевидение во всех регионах России стало пятипрограммным, вместо упразднённой МТК Московская городская администрация создала Телекомпанию «ТВ Центр» (99 % акций у Московской городской администрации), вещание которой было распространено на все регионы России, 2x2 перешёл на отдельную частоту и вскоре уходит из эфира на 7 лет. 27 июля 1998 года к ВГТРК были присоединены телевизионные производственные структуры бывшей РГТРК «Останкино», все региональные ГТРК, сама «старая ВГТРК» была разделена на ГРК «Радио России», ГТК "Телеканал «Россия» и ГТК "Телеканал «Культура». В Москве продолжается рост дециметрового коммерческого телевидения: 1 мая 1996 года — канал Муз-ТВ (в 2012 году эфирная версия заменена на Ю), в 1997 года — Столица (4 сентября 2011 года заменён каналом «Москва 24»), в 1998 году — BIZ-TV (25 сентября 1998 года заменён каналом MTV Россия, в 2013 году — каналом Пятница!), 1 января 1998 года НТВ-Холдингом запущен канал «ТНТ», 1 августа 1998 года — петербургский телеканал ТВ-3 в формате киноканала, 17 апреля 2000 года — Детский проект (через год заменён каналом Семёрка, 31 декабря 2011 года — каналом «Disney»).

Телевизионное вещание в этот период осуществлялось через эфирное и возникшее этот период, спутниковое телевидение. Первая спутниковая платформа «НТВ+» возникла в июле 1996 года началось создание первого в России оператора спутникового телевидения НТВ-Плюс. 1 сентября началось аналоговое вещание канала «Наше кино» — первого канала «НТВ-Плюс» собственного производства. 1 ноября — «НТВ-Плюс Спорт», позднее каналы «НТВ-Плюс Музыка», «НТВ-Плюс Мир кино», «Детский мир» и «НТВ-Плюс Футбол» . В том же году свою спутниковую платформу запустила ВГТРК, которая включала в себя две спутниковые программы — «Метеор-спорт» и «Метеор-кино», но через год обе они были закрыты, однако в последующие периоды ВГТРК запустила ряд эфирных телеканалов из-за слабой распространённой через эфирное телевидение в большинстве регионах, в большей степени доступные через спутниковое телевидение («Спорт» (22 июня 2003 года), «Вести» (1 июля 2006 года) и «Бибигон» (1 сентября 2007 года). Эфирное телевидение в большинстве регионов было представлено 3 каналами, доступными через метровую антенну — ОРТ, РТР и REN-TV и 2 каналами доступными через дециметровую антенну — НТВ и ТВ Центр.

Период с 2000 по 2010 год 
В 2000 году вещание частного телеканала ТВ-6 было распространено на всю Россию. В апреле 2001 года компания Газпром-Медиа получила большинство акций телекомпанией НТВ, после чего многие ведущие сотрудники канала перешли на ТВ-6. 22 января 2002 года телеканал ТВ-6 был закрыт, на короткое время его место занял «НТВ-Плюс Спорт», а 1 июня — частный телеканал ТВС 22 июня 2003 года ТВС прекратил вещание, в Москве его место занял телеканал Спорт (филиал ВГТРК), в ряде регионов — ТНТ. В интервале 2001—2002 гг. вещание канала «Культура» было распространено на большинство регионов, а в 2002 году вещание большинства регионов охватил канал СТС. В 2003 году на многих российских телеканалах начинается круглосуточное вещание (до этого телеканалы начинали вещание в 6:00 и заканчивали в районе 2:45, исключениями были Прометей АСТ (с 4 мая 1999 года), Муз-ТВ (с 14 ноября 1999 года в Москве, с 14 февраля 2000 года по всей России), MTV Россия (с 16 апреля 2002 года) и Семёрка (с 16 сентября 2002 года). В том же году будничное телевещание большинства региональных ГТРК было ограничено несколькими выпусками информационных программ за день, выпуск художественных программ региональными ГТРК частично был прекращён, частично ограничен выходными днями. 1 октября 2006 года — после длительного перерыва в федеральный эфир возвращается «Пятый канал», до сих пор являющийся единственным федеральным телеканалом с центром вещания не из Москвы.

Телевизионное вещание в этот период осуществлялось через эфирное аналоговое телевидение, а также через спутниковое и кабельное телевидение, получившее широкое распространение в эти годы.

Современный этап развития телевидения (с 2010 года) 

С 2010 года по государственной программе начато планомерное введение вещания в цифровом формате. В 2019 году было отключено большинство аналоговых передатчиков (ряд региональных и муниципальных телеканалов продолжают вещать в аналоговом формате). Два мультиплекса цифрового телевидения, включающие 20 федеральных телеканалов, распространены на всей территории России.

В современный период телевидение в России делится на государственное и коммерческое. Государственное телевидение в России представлено полугосударственным акционерным обществом «Первый канал», государственным предприятием «Всероссийская государственная телерадиокомпания» (объединяет каналы «Россия-1», «Россия-Культура» и «Россия-24»), частично государственным (через мэрию Москвы) акционерным обществом «ТВ Центр», акционерным обществом, принадлежащим государственной корпорации, «Газпром-медиа» (в него входят НТВ, ТНТ и ТВ-3), принадлежащим Министерству обороны Российской Федерации телеканалом «Звезда», межгосударственной компанией «Мир» и автономной некоммерческой организацией ОТР. Единственный коммерческий информационно-развлекательный телеканал, вещающий в общефедеральном эфире — РЕН ТВ, через «Национальную Медиа Группу» связан с «Пятым каналом». Существуют также ряд информационно-развлекательных телеканалов, не входящих в число обязательных общедоступных телеканалов — коммерческие «Дождь» и РБК (вещают только через спутниковое, кабельное телевидение, IPTV и интернет). Крупнейшая коммерческая развлекательная телекомпания — СТС. Телевизионное вещание осуществляется через эфирное (как аналоговое, так и цифровое), спутниковое, кабельное телевидение, IPTV и интернет.

Распределение основных телевизионных частот 
Таблица по некоторым городам до отключения аналоговых передатчиков федеральных каналов.

См. также 
История радиовещания в России

Литература

Примечания 

Телевидение в России
История связи